GWj est un sigle qui peut désigner :
 gigawatt-jour.

gwj est un code qui peut désigner :
 , un dialecte Khoe du Botswana avec 2 500 locuteurs, selon le code de langue ISO 639-3.

Code